

Codici 
 D17 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hong Kong
 D17 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti della difesa slava

Altro
 D17, rete televisiva privata francese